Roberto Rosso ist der Name folgender Personen:

* Roberto Rosso (Politiker, 1960) (* 1960), italienischer Politiker
 Roberto Rosso (Politiker, 1967) (* 1967), italienischer Politiker